Il termine Ramstein potrebbe riferirsi a:
 Ramstein-Miesenbach, una sede comunale tedesca
 La Ramstein Air Base base aerea della NATO nei pressi di questa città
 L'incidente aereo avvenuto nella base il 28 agosto 1988 durante un'esibizione delle Frecce Tricolori
 Rammstein (con la doppia M), il gruppo metal tedesco che prende il nome da questo incidente